Lossau ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin von Lossau (1767–1848), preußischer General der Infanterie und Militärtheoretiker
 Fritz Lossau (1897–1987), deutscher Politiker (KPD)
 Jens Lossau (* 1974), deutscher Thrillerautor
 Julia Lossau (* 1971), deutsche Geografin und Hochschullehrerin
 Jürgen Lossau (* 1960), TV-Produzent, Redakteur, Autor und Journalist
 Luisa Lossau (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Manfred Lossau (1934–2017), deutscher Altphilologe und Schriftsteller

 Vera Lossau (* 1976), deutsche Künstlerin